Pjatidoroschnoje ist ein russischer Ortsname:
 Pjatidoroschnoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Bladiau, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Pjatidoroschnoje (Osjorsk), nicht mehr existenter Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Kandszen, 1936–1938 Kandschen im Kreis Darkehmen, 1938–1946 Kanden im Kreis Angerapp, Ostpreußen)